Heidberg ist der Name von geographischen Objekten:

Stadt- und Ortsteile:
 Heidberg (Braunschweig), Stadtteil der kreisfreien Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 Heidberg (Brinjahe), Ortsteil der Gemeinde Brinjahe, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Heidberg, Datschen-Siedlung in Lindhorst (Colbitz) im Landkreis Börde an der Grenze zu Samswegen, Sachsen-Anhalt
 Heidberg (Ducherow), Ortsteil der Gemeinde Ducherow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Heidberg (Jagel), Ortsteil der Gemeinde Jagel, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Heidberg (Klein Wesenberg), Ortsteil der Gemeinde Klein Wesenberg, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Heidberg (Kuhfelde), ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Kuhfelde, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Heidberg, Quartier im Hamburger Stadtteil Hamburg-Langenhorn
 Heidberg (Lilienthal), Ortsteil der Gemeinde Lilienthal, Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Heidberg (Lüdershagen), Ortsteil der Gemeinde Lüdershagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Heidberg (Odenthal), Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidberg (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidberg (Rüthen), Ortsteil der Stadt Rüthen, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Heidberg (Schierensee), Ortsteil der Gemeinde Schierensee, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Heidberg, Villen-Siedlung in Ungelsheim (Duisburg) an der Grenze zum Düsseldorfer Stadtteil Wittlaer, Nordrhein-Westfalen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Heidberg (Rehsiepen) (729,6 m), im Rothaargebirge südlich von Rehsiepen (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidberg (Pulkau) (417 m), bei Pulkau, Niederösterreich
 Heidberg (Ellrich) (386,2 m), im Harz bei Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Heidberg (Quedlinburg) (215,1 m), bei Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Heidberg (Sommerschenburg) (211,1 m), in den Sommerschenburger Höhen bei Sommerschenburg, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Heidberg (Hüttener Berge) (auch Heideberg; 99,1 m), in den Hüttener Bergen bei Ascheffel, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Heidberg (Calvörde) (59 m), bei Zobbenitz, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Heidberg (Lank-Latum) (33,4 m), bei Lank-Latum (Meerbusch), Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen

Heidberg steht außerdem für:
 Heidberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem namensgebenden Berg bei Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 SS Heidberg, 1943 gebautes Transportschiff, später umbenannt in SS Ernst Thaelmann
 Joachim Heidberg (1933–2008), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Haidberg
 Heidberge
 Heidbergwarte
 Heideberg
 Heidelberg (Begriffsklärung)
 Heidenberg
 Kloster Heidberg